Woltschenkow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Woltschenkow (1953–2011), sowjetischer Eishockeyspieler
 Anton Alexejewitsch Woltschenkow (* 1982), russischer Eishockeyspieler